Kendujhar (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Kendujhar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kendujhar